rotunda – termin architektoniczny – budowla na planie koła
 rotunda – odmiana pisma gotyckiego
 rotunda – XIX-wieczny długi płaszcz damski o wykroju kolistym
 Rotunda – budynek w Warszawie
 Rotunda – budynek we Wrocławiu, miejsce ekspozycji Panoramy Racławickiej
 Rotunda – część miasta Zamościa 
 Rotunda Zamojska – budynek w Zamościu
 Rotunda – góra w Beskidzie Niskim
 Rotunda – skała w Dolinie Będkkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Centrum Kultury „Rotunda” w Krakowie
 Rotunda – gmina w Rumunii, w okręgu Aluta
 Rotunda – wieś w Rumunii, w okręgu Aluta, w gminie Rotunda
 Rotunda – wieś w Rumunii, w okręgu Kluż, w gminie Buza